Jméno a příjmení Jiří Rosický náleží těmto lidem:

 Jiří Rosický (1948) – československý fotbalista, otec
 Jiří Rosický (1977) – český fotbalista, syn Jiřího a bratr Tomáše Rosického